200 богатейших бизнесменов России (2011) — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes. Список является оценочным и составляется по следующей методике:

 Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
 Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
 Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
 В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи гос служащим или работником организации с госсобственностью.

Совокупное состояние членов списка в 2011 году увеличилось вдвое и составило $297 млрд, что является 13,3 % от ВВП России.

Ссылки 
 200 богатейших бизнесменов России — 2011, на сайте Forbes

Россия2011

Россия